Chiesa dei Santi Pietro e Giacomo a Camporaghena
Chiesa dei Santi Pietro e Giacomo a Massa Fiscaglia, frazione del comune sparso di Fiscaglia